La nazionale Under-20 di pallavolo maschile dei Paesi Bassi è una squadra europea composta dai migliori giocatori di pallavolo dei Paesi Bassi con un'età inferiore di 20 anni ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica dei Paesi Bassi.

Rosa

Risultati

Campionato europeo Under-20

Collegamenti esterni
 

 U-20
Paesi Bassi